Breitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Breitinger (1560/67), kursächsischer Amtsschösser
 Anton Breitinger (1898–1942), deutscher Widerstandskämpfer in der NS-Zeit (Leis-Breitinger-Gruppe) 
 David Breitinger (1737–1817), Schweizer Theologe, Mathematiker und Hochschullehrer.
 David Breitinger (1763–1834), Schweizer Feinmechaniker, Offizier und Politiker.
 Eckhard Breitinger (1940–2013), deutscher Anglist und Afrikawissenschaftler 
 Emil Breitinger (1904–2004), deutscher Humanbiologe
 Heinrich Breitinger (1832–1889), Schweizer Literaturhistoriker und Philologe
 Hilarius Breitinger (1907–1994), (Lorenz Breitinger), deutscher Minoriten-Pater

 Karoline Breitinger (1851–1932), erste Ärztin Württembergs
 Waltraud Breitinger, deutsche Rechtsanwältin und Richterin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

Siehe auch:
 Breitingen